Il doppio del torneo di tennis Agadir Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mike Briggs e Trevor Kronemann che hanno battuto in finale Per Henricsson e Ola Jonsson 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 David Adams /  Mark Koevermans (semifinali)
 Menno Oosting /  Olli Rahnasto (quarti di finale)

 Per Henricsson /  Ola Jonsson (finale)
 Gerardo Martínez /  Francisco Montana (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1992